Die Nemzeti Bajnokság 1992/93 war die 92. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal Kispest-Honvéd Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel bestreiten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch schaffte Újpest den Klassenverbleib und Diósgyőr stieg ab.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1993
Fußballsaison 1992/93